Frivaldszky ist der Familienname folgender Personen:

Imre Friváldszky von Friváld (1799–1870), ungarischer Botaniker und Entomologe
János Frivaldszky (1822–1895), ungarischer Zoologe